Commanderij van Sint-Jan (Montfoort)
 Commanderie van Sint Jan (Nijmegen)